Чемпіонат Албанії 1971–1972 — 33-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє стала Влазнія.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Беса взяв участь у Кубку володарів кубків 1972—1973 як фіналіст Кубка Албанії 1971—1972.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1971—1972
Албанія
Албанія